Гастон Масперо, Ґасто́н Камі́ль Шарль Масперо́ (; 1846 — 1916) — французький єгиптолог, археолог.
 Анрі Масперо, Анрі Поль Ґасто́н Масперо́ (; 1883—1945) — французький китаєзнавець, професор.